Grand Canyon, o desfiladeiro
Grand Canyon National Park
Grand Canyon (filme), com Danny Glover e Steve Martin
Grand Canyon (curta-metragem), animação da Disney
Grand Canyon Village

Desambiguação